Cette page présente la liste des 200 meilleurs marqueurs de la NBA en carrière en saison régulière.

À noter 
Le meilleur marqueur de la NBA en carrière est aujourd'hui LeBron James avec  (en cours), devenu  le . 

L'ancien , Kareem Abdul-Jabbar, demeurait champion de cette catégorie depuis le  soit , avec ses . Parmi les anciens , on y trouve :

 Joe Fulks () leader pendant 6 ans (1946 à 1952).
 George Mikan () pendant 6 ans (1952 à 1958), qui est aussi le 1er joueur de l'histoire à avoir dépassé les 10 000 points.
 Dolph Schayes (18 438 points) pendant 6 ans (1958-1964).
 Bob Pettit () pendant 2 ans (1964-1966), qui est aussi le 1er joueur de l'histoire à avoir dépassé les 20 000 points.
 Wilt Chamberlain () pendant 18 ans (1966-1984), qui est aussi le 1er joueur de l'histoire à avoir dépassé les 30 000 points.
 Kareem Abdul-Jabbar () pendant 39 ans (1984-2023).

Ce qui fait de LeBron James le 7e détenteur du record de points en carrière.

Parmi les cinquante premiers, neuf joueurs sont encore en activité. Ils côtoient  intronisés au Basketball Hall of Fame. Parmi eux, douze n'ont connu qu'une seule franchise :
 les Hall of Famers John Havlicek (Celtics de Boston : 1962-1978), Reggie Miller (Pacers de l'Indiana : 1987-2005), Jerry West (Lakers de Los Angeles : 1960-1974), Elgin Baylor (Lakers de Minneapolis/Los Angeles : 1958-1971), Larry Bird (Celtics de Boston : 1979-1992), Hal Greer (Nationals de Syracuse/76ers de Philadelphie : 1958-1973), Bob Pettit (Hawks de Milwaukee/Saint-Louis : 1954-1965), David Robinson (Spurs de San Antonio : 1989-2003), John Stockton (Jazz de l'Utah : 1984-2003), Kobe Bryant (Lakers de Los Angeles : 1996-2016), et Tim Duncan (Spurs de San Antonio : 1997-2016) ;
 et le futur Hall of Famer Dirk Nowitzki (Mavericks de Dallas : 1999-2019).

Classement 

Actuellement, 50 joueurs ont passé la barre des  inscrits en carrière dont 8 encore en activité et seulement  ont passé la barre des  dont un seul encore en activité.

 Mise à jour au 18 mars 2023.

De la  à la  place

De la  à la  place

Record de points inscrits sur un match de saison régulière 
Voici les joueurs ayant inscrits le plus grand nombre de points, dans un match de saison régulière en NBA. Le record est détenu par Wilt Chamberlain, avec 100 points, le 2 mars 1962, contre les Knicks de New York.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Records NBA.

Articles connexes 
 Liste des meilleurs marqueurs en NBA en playoffs.
 Liste des meilleurs marqueurs en NBA par saison.
 Liste des joueurs de NBA avec 60 points et plus sur un match.
 Liste des joueurs de NBA avec 50 points et plus sur un match de playoffs.

Liste en rapport avec la NBA